Dragan Andrić (ur. 1962) – jugosłowiański piłkarz wodny, dwukrotny mistrz olimpijski
 Ivo Andrić (1892–1975) – jugosłowiański powieściopisarz, nowelista i poeta, laureat Nagrody Nobla
 Lukša Andrić (ur. 1985) – chorwacki koszykarz
 Nikola Andrić (1867–1942) – chorwacki pisarz, tłumacz i filozof
 Sawa, Dragoslav Andrić (1939–1993) – serbski biskup prawosławny
 Srđan Andrić (ur. 1980) – chorwacki piłkarz
 Vicko Andrić (1793–1866) – chorwacki architekt